Farmers Classic 2012 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Farmers Classic rozgrywany w dniach 23–29 lipca 2012 roku w Los Angeles na kortach twardych o puli nagród 557 550 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Stanach Zjednoczonych